La formula molecolare C5H10O può indicare:
 Ciclopentanolo
 2,2-dimetilpropanale
 Isoprenolo
 Isovaleraldeide
 2-metilbutanale
 Metil isopropil chetone
 2-metiltetraidrofurano
 3-metiltetraidrofurano
 Pentanale
 2-pentanone
 3-pentanone
 Pivaldeide
 Prenolo
 Tetraidropirano
Formule molecolari